PLW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mutiara, Palu, Indonesia